Сент-Амбруа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шарос. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18198.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 110 км южнее Орлеана, в 27 км к юго-западу от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 395 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 232 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 177 были экономически активными, 55 — неактивными (показатель активности — 76,3 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 177 активных работали 164 человека (88 мужчин и 76 женщин), безработных было 13 (4 мужчины и 9 женщин). Среди 55 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Лу (XII век)
 Руины монастыря Семюр

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер